Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Zíb che ha battuto in finale Juan Carlos Ferrero 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)
 Franco Squillari (semifinali)
 Stefan Koubek (secondo turno)

 Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Markus Hipfl (quarti di finale)
 Albert Portas (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1999